een niet-zelfstandiginstituut dat hoger onderwijs aanbiedt, zie university college
 specifieke instituten met deze naam:
 Cardiff University, vroeger University College Cardiff, nog vroeger University College of South Wales and Monmouthshire geheten
 University College Cork
 University College Dublin
 University College London
 University College Utrecht
 University College (Oxford), een college van de Universiteit van Oxford
 University College (Nottingham)